Boedapest, de hoofdstad van Hongarije, telt 23 districten, elk met een eigen bestuur.

Boedapest had 10 |Districten na de samenvoeging van Pest, Boeda en Óbuda in 1873, genummerd I t/m X. In de jaren 30 werden 4 nieuwe districten toegevoegd, genummerd XI t/m XIV.

Op 1 januari 1950 werd Boedapest samengevoegd met 7 aangrenzende steden en 16 dorpen, en het aantal districten uitgebreid tot 22. District IV verdween en het nummer IV werd toegekend aan het noordelijke Újpest, dat bij Boedapest werd gevoegd; de andere gebieden werden XV t/m XXII. Voormalige districtsgrenzen werden aangepast, maar de nummering is nog steeds zichtbaar op de kaart. In 1994 verliet een van de plaatsen district XX en het nieuwe district XXIII werd geboren.

Boedapest